Mutter Johanna von den Engeln steht für:

 Jeanne des Anges, französische Ursuline 
 Mutter Johanna von den Engeln, Erzählung des polnischen Schriftstellers Jarosław Iwaszkiewicz
 Mutter Johanna von den Engeln (Film), Verfilmung des gleichnamigen Werkes